Guilherme Silva da Cunha Lima (Rio de Janeiro, 15 de março de 1945)  foi designer gráfico e professor de design gráfico.
Faleceu em 28 de outubro de 2022.

Biografia
É fundador do curso de pós-graduação stricto sensu da ESDI e lecionou por muitos anos no curso de comunicação visual da UFPE. Realiza pesquisas sobre História do Design brasileiro e é autor de O Gráfico Amador: Origens da Moderna Tipografia Brasileira.

Formado em 1979 em Comunicação Visual pela UFPE e tem doutorado em Design Gráfico pela University of Reading (Inglaterra), 1993. Casado com Edna Lucia Cunha Lima, também designer e pesquisadora.

Além da sua atuação acadêmica, tem um trabalho extenso com designer gráfico e diretor de arte, tendo montado em Recife, no anos de 1970-80, o escritório de design Cunha Lima e Associados, juntamente com Edna Lucia Cunha Lima. Entre seus trabalhos mais importantes: a identidade visual da Indaiá, EMTU e Jóias Clementina Duarte.

Ligações externas
[https://www.academia.edu/3632274/Panorama_geral_do_ensino_de_design_gráfico_no_Brasil Guilherme Cunha Lima
 Resenha sobre "O Gráfico Amador" de Ana Luísa Escorel 

Designers gráficos do Brasil
Naturais da cidade do Rio de Janeiro